Zwecke steht für:

 Reißzwecke, kurzer Nagel zum Aushang von Schriftstücken
 Zwecke, Spitzname der Bahnstrecke Buttstädt–Rastenberg in Thüringen